Ранчо Куријел има више значења:

 Ранчо Куријел (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ранчо Куријел (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику